The Day After – film del 1909 diretto da David W. Griffith e Frank Powell
 The Day After - Il giorno dopo (The Day After) – film per la televisione del 1983 diretto da Nicholas Meyer
 The Day After – album di Twista del 2005
 The Day After: Fight for Promised Land – videogioco tattico in tempo reale